Александр Александрович Брюханков (род. 12 апреля 1987 года в г. Рыбинск) — российский профессиональный триатлет, пятикратный победитель Чемпионата России, призёр Чемпионатов Европы, Первенств Европы, чемпионатов мира в команде, Мировых серий, Кубков мира, участник Олимпийских игр в Пекине, Лондоне и член сборной России.

Спортивная карьера 
 С 2005 года принимает участие в многочисленных стартах ITU. В мужском зачете занимал третью строчку в 2010 году (9 сентября 2010).
 В 2011 году завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Европы и стал вторым номером Чемпионской Серии 2011.
 В 2012 году был 7-м на Олимпийских играх в Лондоне.
 В 2010 году представлял клуб Мюлуз Олимпик Три (Mulhouse Olympique Tri) на старте чемпионской серии Lyonnaise des Eaux.
 В 2011—2016 году представляет клуб Сен-Жан-де-Мон, Вандея (St Jean de Monts Vendee).

Соревнования Международного союза триатлона (ITU) 

На протяжении шести лет с 2006 по 2010 г. принял участие в 55 соревнованиях ITU и 34 раза попадал в первую десятку:

БГ = спонсор «Бритиш газ» · DNF= не финишировал · DNS = не стартовал.

Спонсорство 
Имеет продолжительный опыт работы со спонсорами, такими как: Red Bull, Oakley, Zoggs, Cinelli bike, Look bike, HED willes, Trening mask, Europium, Lance, Schwalbe, Tufo, A3-sport.ru, Suunto, Mavic, Kiwami, Zone 3,ON-running, Spiuk, Polar, Multipower, Airstreeem bike, Sponser Sport Food.

Впервые в России в сентябре 2015 года прошел финал Кубка Европы — IRONSTAR ETU European Cup Final и IRONSTAR 113 SOCHI 2015 — первенство Федерации триатлона России, чемпионат и первенство России для любителей и элиты на «полужелезной» дистанции (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег). Александр выступил амбассадором мероприятия IRONSTAR 113 SOCHI 2015.

Семья 
Женат на бывшей спортсменке по триатлону Анастасии Полянской, которая была членом сборной России с 2006—2012 год. Они воспитывают двух дочерей.

Младший брат Андрей Брюханков так же является профессиональным триатлетом и входит в сборную России.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1987 году
Википедия:Биографии современников
Персоналии:Рыбинск
Триатлонисты России
Триатлонисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Триатлонисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Триатлонисты на летних Олимпийских играх 2016 года